De Otagoaalscholver (Leucocarbo chalconotus, synoniem: Phalacrocorax chalconotus) is een vogel uit de familie Phalacrocoracidae (Aalscholvers).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor in Nieuw-Zeeland aan de oostkust van Otago op het Zuidereiland.

Status 
Op de Rode lijst van de IUCN worden de otagoaalscholver en de foveauxaalscholver (L. stewarti) beschouwd als hetzelfde taxon. De grootte van deze populatie is in 2019 geschat op 5000-8000 vogels en de status is kwetsbaar.

Externe link
 Avibase

Aalscholvers
Dier uit het Neotropisch gebied